Die Abkürzung RGU bezeichnet:
 Das Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadtverwaltung München
 die Robert Gordon University in Aberdeen, Schottland.

RGU